Макроза́мия () — род голосеменных растений семейства .

Более или менее пальмообразные, двудомные растения с обычно неразветвлённым стволом с несколькими или многими листьями. Листья перистые. Листья опушенные, по крайней мере, когда молодые. Молодые растения могут значительно отличаться от взрослых в деталях листьев. Семена от почти шарообразной до продолговатой или эллиптической формы, с красной или, реже жёлтой, оранжевой или коричневой мясистой внешней саркотестой.

М. dyeri (до 6,5 м в высоту и 100 см в диаметре) и М. moorei (до 8 м в высоту и 80 см в диаметре) являются самыми крупными видами этого рода.

Эндемики Австралии: Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Северная Территория и Западная Австралия. Произрастают в субтропических и умеренно-тёплых районах, как правило, на бедных почвах в склерофитних сообществах.

Большинство частей растений являются токсичными. Различные виды являются причиной отравления скота. Семена ядовитые, но аборигены знают, как обращаться с ними, чтобы удалить яд, и таким образом воспользоваться преимуществами большого количества пищи, предоставленной одним растением.

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) род включает 39 видов:

Примечания

Ссылки 
 The Gymnosperm Database
 The Cycad Pages
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
Саговниковые
Флора Австралии